Амброз има више значења:
 Амброз (Џорџија)
 Амброз (Северна Дакота)